

Niemcy 
1 miasto:
 Wesenberg – miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

1 gmina:
 Wesenberg – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn

Estonia 
 Wesenberg - dawna, niemiecka nazwa miasta Rakvere

Zobacz też 
 Klein Wesenberg

Linki zewnętrzne